

Geografia 
 Belgio 
 Nazareth – comune delle Fiandre Orientali
 Etiopia
 Nazareth o Nazret (ናዝሬት): altro nome con cui è nota la città di Adama
 India
 Nazerath o Nazareth – città del Tamil Nadu
 Israele
 Nazareth – città della Galilea
 Nazareth Illit – nome con cui era chiamata la città della Galilea di Nof HaGalil fino al 2019 
 Stati Uniti d'America
 Nazareth – area non incorporata della Contea di Nelson, Kentucky
 Nazareth – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Nazareth – città della Contea di Castro, Texas

Musica 
 Nazareth – gruppo musicale hard rock britannico
 Nazareth – album dei Nazareth del 1971
 Nazareth – singolo degli Sleep Token del 2017

Persone
 Alcione Dias Nazareth, conosciuta anche semplicemente come Alcione (1947) – cantante e musicista brasiliana
 Bronze Nazareth (1979) – rapper e produttore statunitense
 Ernesto Nazareth (1863-1934) – pianista e compositore brasiliano